Rutschen steht für:

 Rutschen, Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg
 rutschen, Benutzung einer Rutschbahn, siehe Rutsche

Siehe auch:
 Rutsch